Le  Grand Prix moto de Grande-Bretagne 2017 est la  du championnat du monde de vitesse moto 2017. 

Cette  du Grand Prix moto de Grande-Bretagne s'est déroulée du 25 au  sur le circuit de Silverstone.

Classement des MotoGP 
Blessé lors du warm up, Jonas Folger ne peut prendre part à la course.

Classement Moto2

Classement Moto3 
La course est interrompue par un drapeau rouge lors du , le classement est décidé selon l'ordre de passage du tour précédent.

Classement provisoire au championnat

MotoGP

Moto2

Moto3

Références 

2017
Sport en Angleterre en 2017
Sport en août 2017
Grande